Otto Lippross ist der Name folgender Personen:

* Otto Lippross (Mediziner) (1910–1997), deutscher Mediziner und Standespolitiker
 Otto-Gerd Lippross (* 1943), deutscher Jurist, Steuerberater und Hochschullehrer